Zapp bezeichnet:
 Zapp (Familienname), einen deutschen Familiennamen
 Zapp (Familie), deutsche Unternehmerdynastie
 Zapp (Magazin), ein Medienmagazin vom NDR-Fernsehen
 Zapp (SAT.1), eine Sat.1-Gameshow mit Frank Laufenberg 
 Zapp (Unternehmen), ein Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie
 NPO Zapp, niederländischer Fernsehkanal für Kinder
 Zapp (Band), eine US-amerikanische Funkband

ZAPP als Abkürzung steht für:
 Zollabwicklung im Paperless Port, ein Zollverfahren

Siehe auch:

 ZAP (Begriffsklärung)

Abkürzung